Арбо — власна назва.

Особи 
 Арбо Олександр Степанович (1882-1962) — український актор.

Топоніми

Арбо (Понтеведра) — муніципалітет.

Арбо — муніципалітет.